Костю́к Дмитро́

 Костюк Дмитро Дмитрович ( 1965) — український музичний продюсер.
 Костюк Дмитро Сергійович ( 1993) — український історик, журналіст-розслідувач, громадський діяч. Народний депутат України 9-го скликання.